Příjmení Feuerstein nese více osobností:

 Antonín Ferdinand Feuerstein (1691–1780), česko-rakouský důstojník, polní maršál
 Bedřich Feuerstein (1892–1936) – český architekt, malíř a scénograf
 Mark Feuerstein (* 1971) – americký herec
 Reuven Feuerstein (1921–2014) – izraelský klinický, vývojový a kognitivní psycholog